

Села 
 Ставкове — Одеська область, Березівський район
 Ставкове — Одеська область, Миколаївський район
 Ставкове — Полтавська область, Зіньківський район